Mužská dvouhra Mallorca Championships 2022 probíhala ve druhé polovině června 2022. Do singlové soutěže mallorského tenisového turnaje hraného na trávě nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byla světová jednička Daniil Medveděv, kterého ve čtvrtfinále vyřadil Španěl Roberto Bautista Agut. Pro něho to bylo čtvrté kariérní vítězství nad hráčem postaveným v čele světového žebříčku.

Vítězem se stal druhý nasazený hráč Stefanos Tsitsipas z Řecka, jenž ve finále zdolal pátého nasazeného Španěla Roberta Bautistu Aguta po třísetovém průběhu 6–4, 3–6 a 7–6(7–2). V probíhající sezóně si po triumfu na Monte-Carlo Rolex Masters připsal druhé turnajové vítězství, které představovalo devátý singlový titul na okruhu ATP Tour a první na trávě.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 

Mallorca Championships
ATP Tour 2022
Tenis ve Španělsku v roce 2022